Elżbieta Hohenzollern (1358-1411) – burgrabianka norymberska, królowa Niemiec
 Elżbieta Hohenzollern księżna legnicka, żona Ludwika II
 Elżbieta Hohenzollern (1425-po 1464) – księżna pomorska
 Elżbieta Hohenzollern (1494-1518) – margrabianka brandenburska, margrabina badeńska
 Elżbieta Hohenzollern (1540-1578) – margrabianka brandenburska na Küstrin, margrabina brandenburska na Ansbach
 Elżbieta Hohenzollern (1894-1956) – rumuńska księżniczka, królowa Grecji